Северный пайюте (также павиотсо) — язык западной группы нумийской ветви юто-ацтекской языковой семьи.

Генеалогическая и ареальная характеристика 
Язык северный пайюте принадлежит к западной группе нумийской ветви юто-ацтекской языковой семьи наряду с языком моно.

Выделяют три диалекта: баннок, северный северный пайюте (Форт-Макдермитт, Невада) и южный северный пайюте (Йерингтон, Невада).

Социолингвистические сведения 
Северный пайюте — язык около 20 резерваций в Неваде, Айдахо, Орегоне и Калифорнии. В резервациях существуют собственные диалекты, но носители разных диалектов свободно понимают друг друга.
Всего носителей северного пайюте насчитывается около 700. По данным [Thornes 2003: 2] на языке свободно говорят менее 500 носителей. Даже в самых изолированных сообществах язык активно используется только людьми старших поколений, только в личном общении. Молодые люди, обучавшиеся языку в раннем возрасте, предпочитают английский язык. Сообщества предпринимают попытки сохранить язык: введение языка в школах, культурно-языковые собрания, местные публикации на северном пайюте.

Типологическая характеристика

Тип выражения грамматических значений 
Северный пайюте относится к синтетическим языкам (большинство грамматической информации выражается в словоформе):

[Thornes 2003]

Характер межморфемных границ 
С точки зрения границ между морфемами северный пайюте демонстрирует агглютинативность:

[Thornes 2003]

Локус маркирования 
 в посессивной именной группе
В простой группе «посессор-обладаемое» наблюдается нулевое маркирование:

В случае, если посессором является один из локуторов, наблюдается вершинное маркирование:

Модификаторы посессора, однако, маркируются косвенным падежом (OBL). Таким образом, имеются следы зависимостного маркирования:

[Thornes 2003]
 в предикации
Если NP состоит не из одного существительного, а включает прилагательное/артикль/указательное местоимение, то они изменяются по падежам (номинатив и обликвус, или, как он назван в [Snapp et al. 1982] аккузатив). Таким образом, NP-аргумент глагола кодируется падежом — случай зависимостного маркирования.

[Thornes 2003]

[Snapp et al. 1982]

Что касается маркирования на глаголе, существует аспектуальный суффикс прогрессива, форма которого выбирается в зависимости от числа субъекта. Таким образом, есть следы вершинного маркирования:

[Thornes 2003]

Однако носители могут использовать wɨnɨ (CONT.3SG) по умолчанию:

[Thornes 2003]

Таким образом можно найти примеры двойного маркирования:

[Thornes 2003]

Ролевая кодировка 
Актанты глагола кодируются согласно аккузативной стратегии. S-актанты кодируются номинативом:

А-актант переходного глагола кодируется номинативом, а Р-актант — обликвусом:

[Thornes 2003]

Базовый порядок слов 
Немаркированный порядок слов — SOV:

[Thornes 2003]

Фонология 
Фонемы северного пайюте имеют множество аллофонов.

Консонантизм 
Таблица согласных фонем ([Thornes 2003: 17]):

Все эти фонемы могут встречаться в начале слова (кроме /ʔ/, /č/, /ŋ/).

Fortis/Lenis 
Согласные фонемы в северном пайюте не противопоставлены по глухости/звонкости. Однако, у каждого согласного (кроме h) существует пара слабый/сильный (fortis/lenis). Некоторые минимальные пары:

[Thornes 2003]

Дистрибуция аллофонов согласных фонем [Thornes 2003: 31]:

1 — знаком ʂ обозначен фрикативный с местом образования между альвеолярным [s] и палатальным [ʃ].

Палатализация 
Палатализация велярного взрывного /k/ (до [č] или [ǰ]) происходит на морфемных границах и внутри морфем в позиции после /i/ и перед /a/:

[Thornes 2003]

Увуляризация 
Велярные взрывные реализуются как увулярные в позиции перед /ɔ/ и /a/.

[Thornes 2003]

Вокализм 
Инвентарь гласных фонем состоит из 5 фонем, каждая из которых имеет пару по количеству.

В северном пайюте существует ряд аффиксов, которые имеют алломорфы в соответствии с гармонией гласных.

Ударение 
Ударение регулярно падает на вторую мору. Ударение сопровождается высоким тоном.

Морфология 
Ниже приводятся некоторые интересные особенности морфологии северного пайюте.

Имя 
Именная морфология в северном пайюте довольно бедна. Суффиксально на имени может маркироваться только число.

Множественное число 
Маркируется
 суффиксально — на некоторых существительных, обозначающих людей

 редупликацией — для некоторых существительных

 удлинением гласного/вставкой гортанной смычки (еще менее регулярный способ образования)

Простая именная группа 
Простая именная группа может состоять либо из местоимения, либо иметь следующую структуру [(артикль) (модификатор(ы)) вершинное существительное].

Артикли 
Артикли в северном пайюте являются проклитиками. Они чувствительны к противопоставлению по числу, в единственном числе так же изменяются по падежу. Артикль находится на левой границе именной группы. 

Артикли маркируют только определенные NP.

Модификаторы 
Модификаторы (прилагательные и квантификаторы) обычно располагаются перед вершинным именем. Они также маркируются падежом:

Примеры [Thornes 2003]:

Глагол 
Северный пайюте обладает богатой глагольной морфологией.

Инструментальные префиксы 
Существует инвентарь префиксов, обозначающих инструмент или способ действия. Могут образовывать большие парадигмы, см.:
-kwonao — открыть
kɨ-kwonao — открыть (ртом/ зубами)
ma-kwonao — открыть (как кошка дверку, нажатием)
tsi-kwonao — открыть (ключом)
tso-kwonao — открыть (головой)

[Thornes 2003]

В последних двух примерах различие не в форме инструмента, а, скорее, в образе действия. Чтобы помешать суп, используется кончик инструменты. Чтобы сделать соус, нужно держать инструмент почти горизонтально.

Каузативная деривация 
В качестве каузатива грамматикализован инструментальный префикс со значением «рука».

[Thornes 2003]

Детранзитивная морфология 
Детранзитивные префиксы: {na}(MM) — the middle-marking prefix и {tɨ}(APS) — антипассив.

The Middle-Marking prefix 
Префикс {na} кодирует рефлексив, реципрок, а также пассив.
 Рефлексивная функция:

 Функция реципрока:

 Функция пассива:

[Thornes 2003]

Антипассив
В основном, префикс {tɨ} появляется, когда дополнение неопределенное.

[Thornes 2003]

Транзитивная морфология
В северном пайюте также есть суффиксы, повышающих количество аргументов в а-структуре глагола.

Аппликатив
Аппликативный суффикс {kɨ}(APL) маркирует добавление бенефактивного аргумента в а-структуру.
С одноместными глаголами:

С двухместными (образуется битранзитивный):

[Thornes 2003]

Список сокращений
 APL – аппликатив
 APS – антипассив
 CAUS – каузатив
 CISL – цислокатив (движение к)
 CONT – континуатив
 DEM  – демонстратив
 DL – двойственное число
 FUT – будущее время
 INCH – инхоатив
 IP/xxxx – инструментальный префикс/ + глосса
 LOC – локатив
 MM – middle marker (рефлексив, реципрок, пассив)
 NEG – отрицательная частица
 NOM – номинатив
 OBL – обликвус
 PFV – перфектив
 PL – множественное число
 PNC – пунктив (единоврем.)
 PTCP – причастие
 SG – единственное число
 TRNSL – транслокатив (движение от, вдаль)

Литература
Thornes, Tim (2003). "A Northern Paiute Grammar with Texts". Ph.D. dissertation. University of Oregon-Eugene.
Snapp, Allen, John L. Anderson, and Joy Anderson. 1982. Northern Paiute. In Ronald W. Langacker, ed. Studies in Uto-Aztecan grammar 3: Uto-Aztecan grammatical sketches, Part 2, pp. 1–92. Dallas, TX: Summer Institute of Linguistics and the University of Texas at Arlington.

Примечания